Оберо́н:

У літературі 
 Оберон — король фей у французькій та англійській літературі.
 Оберон — король Амбера в циклі «Хроніки Амбера».
 «» — поема Крістофа Мартіна Віланда.

У музиці 
 Оберон — опера Карла Марії фон Вебера.
 «Оберон» — рок-група, заснована в 1994 році.

Топоніми 
 Оберон — місто Австралійського Нового Південного Уельсу.
 Оберон — маленьке місто штату Північна Дакота, США.

Персоналії 
 Мерл Оберон (1911—1979) — британська кіноактриса.

Інформаційні технології 
 Оберон — операційна система, розроблена Ніклаусом Віртом і Юргом Гуткнехтом. Написана мовою програмування Оберон.
 Оберон — мова програмування для операційної системи Оберон.
 Оберон — нелінійний діагностичний комп'ютерний пристрій.

Інше 
 Оберон — один із супутників Урана.
 «Оберон» () — назва декількох британських військових кораблів.
 Підводні човни типу «Оберон» — клас британських підводних човнів другої половини XX століття.
 «Оберон» — космічна станція у фільмі «Планета Мавп».
 «Оберон» — французьке видавництво в муніципалітеті Аїсіритс-Каму-Сюаст.

Див. також 
 Oberon — музичний колектив кінця 1970-х років.